Реве́нко (, ) — фамилия украинского происхождения. В основе фамилии лежит уменьшительная форма имени или прозвища дальнего предка человека по мужской линии или, реже, по женской линии.

Известные представители 
 Ревенко, Александра Владимировна (род. 1991) — российская актриса театра и кино.
 Ревенко, Анна Алексеевна (род. 1977) — молдавский государственный деятель, министр внутренних дел (с 2021).
 Ревенко, Борис Павлович (1937—2015) — советский и украинский режиссёр и оператор, член Национального союза кинематографистов Украины, заслуженный работник культуры Украины.
 Ревенко, Валериан (1939—2016) — советский и молдавский врач, организатор здравоохранения и государственный деятель, министр труда и социальной защиты, министр здравоохранения и социальной защиты Республики Молдова.
 Ревенко, Василий Николаевич (1934—1997) — учёный-радиофизик, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1980).
 Ревенко, Владимир Каленикович (1910—19??) — советский военачальник, полковник.
 Ревенко, Владислав (род. 1984) — украинский легкоатлет.
 Ревенко, Григорий Иванович (1936—2014) — первый секретарь Киевского областного комитета КП Украины и член Президентского совета СССР.
 Ревенко, Евгений Васильевич (род. 1972) — российский тележурналист и политик.
 Ревенко, Зиновий Саввич (1903—1944) — советский военный деятель, полковник.
  (род. 2000) — молдавский футболист.
 Ревенко, Михаил Александрович (1948—2015) — российский тренер по борьбе самбо и дзюдо, заслуженный работник физической культуры и спорта России.
 Ревенко, Михаил Владимирович (1956—2000) — Герой Российской Федерации № 9, почётный житель города Волгодонск.
 Ревенко, Николай Мусеевич (род. 1937) — украинский политик, народный депутат Украины.

Возникновение фамилии 
О точном месте и времени возникновения фамилии Ревенко в настоящее время говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Ревенко представляет собой замечательный памятник славянской письменности и культуры.

Данная фамилия широко распространена на всей территории Украины, южной Белоруссии и казачьих областях России (особенно Кубань). Также распространена в восточной части России, с XVII века являвшейся частью Слобожанщины — части Белгородской, Курской и Воронежской областей.

История фамилии 
Фамилия Ревенко образована от личного прозвища предка и относится к распространенному типу украинских фамилий.
У восточных славян существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к имени, полученному им при крещении. Связано это было с тем, что церковных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Так же долгое время была традиция хранить крестильное имя в тайне. Это было связанно с дохристианскими культами. Прозвище же позволяло легко выделить в обществе человека. Источниками могли быть: указание на особенности характера или внешности человека, обозначение национальности или местности, выходцем из которой был человек. Иногда прозвища, изначально присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вытесняли имена не только в повседневной жизни, но и в официальных документах.

Уже в XV—XVI веках в среде богатых людей (купцы, казачья старшина) начинают закрепляться и передаваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами -енко, -чук, -юк, -ий изначально указывающие на прозвище отца.

После отмены крепостного права перед правительством встала серьёзная задача: дать фамилии бывшим крепостным. В 1888 году Сенат опубликовал специальный указ, в котором было записано: «Именоваться определённой фамилией составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и означение фамилии на некоторых документах требуется самим законом».

Состав фамилии Ревенко 
Фамилия состоит из корня «рев» и суффикса характерного для украинских « -енко».
Транскрипция с украинского языка [Рэвэнко]. Ударение в зависимости от региона может быть на слоге «Ре-» или же на слоге «-ве-». В России и Восточной Украине распространен второй случай.

Происхождение фамилии Ревенко 
Имеется три версии происхождения фамилии. Занимаясь происхождением фамилии, необходимо обратить внимание на то, что она появилась на территории Украины, и была образована из украинского слова.

Первая версия 
Образована от прозвища Рева (в украинском произношении [Рэва]). Слово означает «крик». Носить такое прозвище мог человек с громким голосом, или же который постоянно повышал голос. Как в смысле «кричащий» могло на жаргоне обозначать дозорного (наблюдателя), служилого человека, который наблюдал за обстановкой в округе и должен был в случае опасности подать сигнал тревоги. Ввиду распространенности фамилии Рева, фамилия Ревенко является по отношению к ней вторичной и связанной общим происхождением. Данная версия является наиболее подходящей.

Вторая версия 
Однако есть и другая версия, согласно, которой это прозвище восходит к диалектному слову «ревень» — «колодец». В этом случае Ревенем могли прозвать человека, который рыл колодцы. Ввиду того, что данная специальность и в наше время востребована, человек, который занимался данным промыслом, вполне мог передать свою специальность и прозвище по наследству.

Третья версия 
Менее вероятно, что это прозвище образовано от названия растения «ревень», хотя и этот вариант нельзя исключить. В украинском варианте произношения данное слово будет звучать как [рэвинь] (укр. ревінь)

Литература 
 Словарь современных русский фамилий (Ганжина И. М.)
 Словарь русских фамилий (Крушельницкий Е. Л.)
 Словарь фамилий (Грушко Е. А., Медведев Ю. М.)
 Энциклопедия русских фамилий (Хигир Б. Ю.)
 Русские имена и фамилии (Шейко Н. И.), Русские фамилии (Унбегаун Б. О.)